

Persone 
Davy Jones (1880-1972) – giocatore di baseball statunitense
Davy Jones (1945-2012) – musicista e attore inglese
Davy Jones (1964) – pilota automobilistico statunitense

Personaggi immaginari 
Davy Jones – figura leggendaria del folclore navale, capitano dell'Olandese Volante
Davy Jones – personaggio della serie cinematografica  Pirati dei Caraibi
Davy Jones – personaggio della serie di libri de Il mago di Oz

Altro 
Davy Jones – album di Davy Jones del 1965
Davy Jones; or, His Wife's Husband – cortometraggio muto del 1911

Pagine correlate 
David Jones